Aspects juridiques de la circoncision, article qui traite des lois et débats sur la circoncision
 Circoncision, ablation totale ou partielle du prépuce
 Circoncision de Jésus, événement de la vie de Jésus
 Circoncision et sida, réduction de la propagation du sida par la circoncision
 Circoncision féminine, ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins externes
 Circoncision malgache, pratique en vigueur à Madagascar
 Controverses sur la circoncision, débats sur la circoncision
 Église de la Circoncision de La Valette, édifice religieux catholique de La Valette à Malte
 La Circoncision, taleau du peintre Le Guerchin réalisé en 1646
 , historique sur la circoncision